Kantoni csata (1841. március), az első ópiumháború egyik ütközete
 Kantoni csata (1841. május), az első ópiumháború egyik ütközete
 Kantoni csata (1856), a második ópiumháborúban lezajlott csata
 Kantoni csata (1857), a második ópiumháborúban lezajlott csata